Jakub Koreis (né le  à Pilsen en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il a été repêché au 1 tour, à la  posisition par les Coyotes de Phoenix au repêchage d'entrée de 2002. Il évolue dans l'Extraliga avec les HC Sparta Prague au poste de centre.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2001-2002 ||  HC Lasselsberger Plzeň ||Extraliga ||20 ||3 ||0 ||3 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||  HC Lasselsberger Plzeň || Extraliga ||23 ||1 ||6 ||7 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || Storm de Guelph || LHO ||48 ||11 ||27 ||38 ||85 ||22 ||8 ||10 ||18 ||24
|-
|2004-2005 ||Grizzlies de l'Utah ||LAH ||79 ||5 ||6 ||11 ||96 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Rampage de San Antonio || LAH ||70 ||3 ||5 ||8 ||74 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Rampage de San Antonio || LAH ||77 ||6 ||19 ||25 ||70 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Ilves Tampere || SM-liiga ||10 ||3 ||2 ||5 ||2 ||8 ||2 ||0 ||2 ||39
|-
|2008-2009 || HC Sparta Prague || Extraliga ||36 ||2 ||4 ||6 ||61 ||11 ||3 ||1 ||4 ||16
|-
|2009-2010 || HC Sparta Prague || Extraliga || 51|| 4|| 13|| 17|| 101|| 4|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| rowspan=2|2010-2011 || HC Sparta Prague || Extraliga || 40|| 3|| 5|| 8|| 59|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HC Kometa Brno || Extraliga || 6|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || HC Kometa Brno || Extraliga || 51|| 3|| 7|| 10|| 75|| 18|| 0|| 2|| 2|| 10
|-
| 2012-2013 || HC Kometa Brno || Extraliga || 45|| 4|| 8|| 12|| 45|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || HC Kometa Brno || Extraliga || 38|| 4|| 7|| 11|| 36|| 18|| 2|| 6|| 8|| 18
|-
| 2014-2015|| EC Klagenfurt AC || EBEL || 6|| 1|| 0|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || HC Kometa Brno || Extraliga || 42|| 5|| 11|| 16|| 58|| 12|| 1 || 4|| 5|| 10
|-
| 2015-2016 || HC Kometa Brno || Extraliga || 37|| 2|| 6|| 8|| 36|| 4 || 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2016-2017 || HC Plzeň || Extraliga || 48 || 1|| 7|| 8|| 30|| 11 || 1|| 0|| 1|| 6

Références 

Naissance en juin 1984
Joueur tchèque de hockey sur glace
Choix de repêchage des Coyotes de Phoenix
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Grizzlies de l'Utah (LAH)
Joueur de l'Ilves Tampere
Joueur du HC Sparta Prague
Joueur du HC Brno
Joueur du EC Klagenfurt AC
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Plzeň
Naissance en Tchécoslovaquie